200020 Cadi Ayyad – asterooide
Cadi Ayyad – imam arabo
Cadi Ayyad – università marocchina